A Dinamarca participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição inaugural de 1896, e enviou atletas para competirem em todos os Jogos Olímpicos de Verão desde então, exceto pelos pouco atendidos Jogos Olímpicos de Verão de 1904.  A Dinamarca também participou dos Jogos Olímpicos de Inverno por várias vezes desde 1948, incluindo todas as edições desde 1988.

Atletas dinamarqueses ganharam um total de 171 medalhas, com destaque para a Vela como esporte mais medalhado. A Dinamarca só tem uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, que foi conquistada no Curling nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998.

O Comitê Olímpico Nacional da Dinamarca foi criado em 1905.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas nos Jogos de Inverno

Medalhas por Esporte

Ver também
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Dinamarca

Referências